Teófilo hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
 Teófilo (emperador), emperador bizantino entre 829 y 842, el segundo de la llamada dinastía "frigia"; 
 Teófilo (rey), rey indogriego del siglo I a. C.; 
 Teófilo Borunda (febrero de 1912), político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional; 
 Teófilo Braga (1843-1924), político, escritor y ensayista portugués; 
 Teófilo de Alejandría, patriarca de Alejandría, muerto en 412;  
 Teófilo Presbítero, benedictino del siglo XII que escribió tratados considerados precedentes de la historiografía del arte; 
 Teófilo Rodríguez, (1971-2016), criminal venezolano;

 Religión 
 Teófilo (bíblico), personaje a quien están dedicados el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles; 
 Teófilo de Antioquía, festividad: 13 de octubre
 Teófilo de Cesarea, festividad: : 5 de marzo
 Teófilo de Constantinopla, festividad: : 2 de octubre
 Teófilo el Penitente, figura literaria, sobre todo de la literatura medieval: sacerdote que vende su alma al diablo; 

AdemásMicrorregión de Teófilo Otoni''',una de las del estado brasilero de Minas Gerais perteneciente a la mesorregión Valle del Mucuri.